Гурдаспур:

 Гурдаспур — город в индийском штате Пенджаб. 
 Гурдаспур — округ в индийском штате Пенджаб.